Christian Dior – francuski projektant, założyciel domu mody
 Christian Dior SA – francuski dom mody
Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Dior Eluchíl 
 Dior (namiestnik Gondoru)